Orit Kolodni – izraelska lekkoatletka
 Orit Noked – izraelska polityk
 Orit Zu’arec – izraelska polityk